Attila Kovács (né en 1960), athlète hongrois
Attila Kovács (1939-2010), escrimeur hongrois